Favorinus kan syfta på:

 Favorinus (gastropod) – ett släkte blötdjur

Personer
 Favorinus från Arelate (100-talet e. Kr.), romersk talare, filosof och författare
 Gregorius Matthiæ Favorinus (–1660), finländsk präst under 1600-talet